Johann Vitzthum ist der Name folgender Personen: 

* Johann Friedrich Vitzthum von Eckstädt (1712–1786), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Generalleutnant, Oberst des Garde du Corps, Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Wölkau, Tiefensee, Reibitz, Sausedlitz, Neuhaus und Petersroda sowie Gouverneur von Leipzig
 Johann Georg Vitzthum von Eckstedt (um 1585–1641), Domherr der Stiftskirchen in Halberstadt und Naumburg (Saale)